Čivčije je lahko:
 Čivčije Bukovače (Bosna in Hercegovina)
 Čivčije Osječanske (Bosna in Hercegovina)